Mr. Universo son una serie de competiciones de culturismo que pueden significar:
 NABBA Mr. Universo (parte de los Campeonatos Universo).
 IFBB Mr. Universo (Campeonato de mundo amateur de culturismo).
 AAU Mr. Universo (Unión Atlética Amateur).

Por otro lado, no debe confundirse con la competición internacional de modelos masculina:
 Mister Universo (concurso de belleza).